Munjong van Goryeo (1019-1083), koning van Korea (1046-1083)
 Munjong van Joseon (1414-1452), koning van Korea (1450-1452)